Астраханцев — русская фамилия. Известные носители:
 Астраханцев, Андрей Петрович (1823—1918) — чебоксарский купец, городской голова.
 Астраханцев, Андрей Петрович (актёр) (род. 1967) — российский актёр, режиссёр.
 Астраханцев, Александр Александрович (1922—1986) — график, заслуженный художник Башкирской АССР.
 Астраханцев, Александр Иванович (род. 1938) — русский советский прозаик.
 Астраханцев, Владимир Васильевич (род. 1960) — украинский скрипач.
 Астраханцев, Георгий Павлович (1875—?) — рабочий, депутат Государственной думы, участник революционных событий в Ижевске в 1905—1907 годах.
 Астраханцев, Константин Вениаминович (род. 1967) — российский хоккеист.
 Астраханцев, Павел Алексеевич (1913—1958) — полный кавалер ордена Славы.
 Астраханцев, Сергей Васильевич (1914—1943) — Герой Советского Союза.